Игорь Чернышёв:
 Чернышёв, Игорь Александрович (1937—2007) — советский, российский артист балета, балетмейстер.
 Чернышёв, Игорь Владимирович (род. 1935) — советский и российский учёный геохимик.
 Чернышёв, Игорь Николаевич  (род. 1963) — российский политический деятель, член Совета Федерации.
 Чернышёв, Игорь Петрович (1919—1994) — советский военный моряк и писатель, капитан 1-го ранга.
 См. также 
 Чернышов, Игорь Александрович (род. 1984) — российский футболист.